Sterpare ima više značenja:
 Sterpare (Frozinone)
 Sterpare (Peruđa)